Tony Levin (bassist) (1946), Amerikaans bassist
 Tony Levin (drummer) (1940-2011), Brits drummer